Countryside Council for Wales, organisme per a la conservació del patrimoni natural de Gal·les
 Conveni sobre Certes Armes Convencionals (del seu nom en anglès Convention on Conventional Weapons), acord impulsat per l'ONU per a restringir l'ús d'armes convencionals
 Sentit antihorari (del seu nom en anglès CounterClockWise), sentit d'un moviment circular que gira al contrari de les busques d'un rellotge